Altes Theater ist der Name folgender Gebäude oder Institutionen:

 Altes Theater (Dessau)
 Altes Theater (Düsseldorf)
 Altes Theater (Heilbronn)
 Altes Theater (Leipzig)
 Altes Theater (Ravensburg)
 Altes Theater (Arad)

Siehe auch:
 Hotel Altes Theater in Sontheim, Baden-Württemberg
 Altes Hoftheater